La Dernière Énigme est le titre des œuvres suivantes :
 La Dernière Énigme (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Miss Marple, publié en 1976, qui a connu plusieurs adaptations :
 La Dernière Énigme (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de la BBC, diffusée en 1987 ;
 La Dernière Énigme (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2006 ;
 La Dernière Énigme (), téléfilm canadien de Gary Yates diffusé en 2010.